Oatman peut faire référence à:

 Oatman, localité d'Arizona

 Russell Oatman (1905-1964),  joueur de hockey sur glace canadien
 Olive Oatman (1837–1903), femme de l'Illinois

Homonymie de patronyme